«Викто́р/Викто́рия» () — комедийный музыкальный фильм (1982) о певице Виктории, притворяющейся мужчиной-трансвеститом.

Сюжет 
Действие происходит в Париже 1934 года, где среди богемы распространена альтернативная сексуальная ориентация. Виктория, безработное колоратурное сопрано, доходит до крайней нужды из-за безработицы. Случай сводит её с немолодым шансонье-геем по имени Тоди, также оставшимся не у дел… Ему приходит в голову идея гениального представления: воспользоваться хрупкой андрогинной внешностью Виктории и выдать её за Виктора, «польского графа Гразински» (легенда для сцены), мужчину-трансвестита, выступающего в женском образе на сцене с женским же репертуаром.

«Виктор» покоряет парижскую сцену, становится сенсацией и получает огромные гонорары. Заезжий гангстер из Чикаго, Кинг Маршан, увидав Виктора в женском образе на сцене, кладет глаз на «певицу». Когда оказывается, что это «певец», его консервативная натура бунтует против этой идеи. Он не может поверить, что Виктор мужчина, а Виктория также увлекается им…

Но «коллегам» Кинга Маршана из Чикаго, которые, узнав о том, что один из главарей увлёкся каким-то «голубым» — эта идея не нравится и они решают вывести его из бизнеса, для чего тоже приезжают в Париж…

Действующие лица 
 Виктория Грант — Джули Эндрюс
 Кэрол Тодд, «Тодди» — Роберт Престон
 Кинг Маршан — Джеймс Гарнер
 Норма — Лесли Энн Уоррен
 «Сквош» Бернстайн — Алекс Каррас
 Андрэ Кассель — Джон Рис-Дэвис
 Уолтер — Грээм Старк
 Лабисс — Питер Арни
 Шарль Бовин — Шерлок Тэнни
 Постоялец гостиницы Виктории — Майкл Роббинс
 Норман Чансер
 Управляющий ресторана — Дэвид Гант
 Мадам Президент — Мария Чарльз
 Ричард Ди Нардо — Малком Джеймсон

Создатели 
 Автор текста — Лесли Брикасс
 Музыка — Генри Манчини
 Хореограф — Пэдди Стоун
 Редактор — Ральф Уинтерс
 Художник — Роджер Мос
 Оператор-постановщик — Дик Буш
 Сценарий — Блейк Эдвардс
 Продюсеры — Блейк Эдвардс и Тони Адамс
 Режиссёр — Блейк Эдвардс

Другие постановки 
 Сценарий фильма — адаптация режиссёром Блейком Эдвардсом немецкого фильма 1933 г. «Виктор и Виктория» ().
 В 1995 по фильму на Бродвее Блейк Эдвардс поставил одноимённый мюзикл с Джули Эндрюс в главной роли.

Награды и номинации 
 Премия «Оскар» (55 церемония)
 Награда за лучшую музыку к фильму
 Номинация за лучшую женскую роль (Джули Эндрюс)
 Номинация за лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Престон)
 Номинация за лучшую женскую роль второго плана (Лесли Энн Уоррен)
 Номинация за лучший адаптированный сценарий (Блейк Эдвардс)
 Номинация за лучшую работу художника-постановщика (Роджер Маус, Тим Хатчинсон, Уильям Крэйг Смит, Гарри Кордуэлл)
 Номинация за лучший дизайн костюмов (Патриция Норрис)
 Премия «Золотой Глобус» (40 церемония)
 Награда за лучшую женскую роль — комедия или мюзикл (Джули Эндрюс)
 Номинация за лучший фильм — комедия или мюзикл
 Номинация за лучшую мужскую роль — комедия или мюзикл (Роберт Престон)
 Номинация за лучшую женскую роль второго плана (Лесли Энн Уоррен)
 Номинация за лучшую музыку к фильму (Генри Манчини)
 Премия «Сезар» (8 церемония)
 Награда за лучший иностранный фильм (Блейк Эдвардс)
 Премия «Давид ди Донателло» (28 церемония)
 Награда лучшей иностранной актрисе (Джули Эндрюс)
 Награда за лучший иностранный сценарий (Блейк Эдвардс)
 Номинация за лучшую иностранную режиссуру (Блейк Эдвардс)

Саундтрек 
 Gay Paree
 Le Jazz Hot
 The Shady Dame From Seville
 You And Me
 Chicago, Illinois
 Crazy World
 Finale/Shady Dame From Seville (Reprise)
Музыка — Генри Манчини.

В одном из интервью режиссёр Блейк Эдвардс заявил, что когда Кинг Маршан первый раз поцеловал Виктора/Викторию, произнеся «мне не важно, мужчина ты или женщина» в первой редакции он действительно не знал, кем именно он/она является. Но из страха перед приличиями Эдвардс вставил сцену, в которой Кинг подглядывает за Викторией, моющейся в ванной, и таким образом заранее узнает о её половой принадлежности.

Релиз 
В 1983 году фильм выпущен видеокомпанией «MGM/UA Home Video» на VHS. В СССР 1980-е и России в 1990-е годы фильм распространялся на полулегальных видеокассетах в переводах Алексея Михалёва и Леонида Володарского, позже издан в 2000 году от «Мост-Видео».

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.tcm.com/tcmdb/title/94780/Victor-Victoria/
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1982 года
Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы — лауреаты премии «Сезар»
Музыкальные фильмы США
Фильмы США 1982 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы-мюзиклы США